Ты позволил снова (Боже! Слышать слово; ) — популярный евангельский гимн. Входит в сборник как лютеранских (в «зеленом сборнике» ЕЛЦИ, № 74), так и баптистских песен (Песнь возрождения, № 3). Авторство текста, по-видимому, принадлежит И. Проханову. Первоначально песня вошла в сборник Гусли под номером 443

Лютеранская версия 
Ты позволил снова  Нам услышать Слово.  К нам склони святой Свой лик,  Чтобы свет Твой в нас проник.

И пребудь дарами  И поныне с нами.  Дай нам Духа благодать,  Дай Христа душой принять.

Восхвалите ж Бога  Во Христе живого!  Он спасения венец, Он начало и конец!

Баптистская версия 
В изначальном варианте первые две строки пелись как Боже! Слышать слово Ты позволил снова. Последняя строка гимна звучала как Он наш Пастырь и Отец (хотя относилась ко Христу — чем, возможно, и была вызвана последующая редакция).

Примечания 

Евангельские гимны